Onderdistrict in Indonesië
 Pogalan (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Trenggalek in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Pogalan (Pakis), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
 Pogalan (Pogalan), een plaats in het bestuurlijke gebied Trenggalek in de provincie Oost-Java